Zedlin ist der Name folgender Orte:
 Zedlin, ehemals im Landkreis Greifenberg, Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Sadlno (Tzrebiatów)
 Zedlin, ehemals im Landkreis Stolp, Ort in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Siodłonie